

Sigle 
 Travelling wave tube  – tubo ad onda viaggiante, dispositivo elettronico per generare onde radio o microonde

Codici 
 TWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tawitawi (Filippine)
 twt – codice ISO 639-3 della lingua turiwára